Příjmení Moric nese více různých osobností:

 Lucia Moricová (* 1975) – reprezentantka Itálie v judu
 Rudo Moric (1921–1985) – slovenský prozaik a publicista
 Víťazoslav Moric (* 1946) – slovenský politik